Joe Dassin, также известный под неофициальным названием Le Costume Blanc () — девятый студийный альбом поп-исполнителя Джо Дассена, изданный 1975 года на французском лейбле CBS.

Об альбоме 
Альбом был выпущен Джо Дассеном после длительного кризиса. Он пережил рождение и смерть сына, а также развод. Несколько предыдущих пластинок не содержали ярких хитов и артист даже начал задумываться о завершении творческой деятельности. Возродить карьеру помог случай. Продюсер Жак Пле обратил внимание на песню начинающего итальянского автора Тото Кутуньо «Africe» в исполнении группы Albatros. К ней был написан текст на французском языке и получившаяся композиция «L’ete Indien» получила мировую известность. К Дассену вернулась популярность, которую была призвана закрепить выходящая пластинка. И хотя хит «L’ete Indien» было решено не включать в альбом, так как песня уже ранее вышла в качестве сингла, пластинка всё равно стала очень популярной. Композиции «Et Si Tu N’existais Pas», «Salut», «Ça Va Pas Changer le Monde» вышли в виде синглов, а Joe Dassin стал самым продаваемым альбомом Джо Дассена и лейбла CBS.

Поэт-песенник Клод Лемель отмечал личный вклад Джо Дассена в создание песен и то, что певец вносил изменения практически во все композиции. Он вспоминал почти четверть века после записи этого альбома, что песня «Ca va pas changer le monde» «в оригинальной версии была задорной и ритмичной песенкой, называвшейся — я не шучу — „Taratatata“». Джо Дассен добился от авторов замедления темпа, изменения мелодии и текста и в итоге «сумел сделать из неё очень красивую балладу».

В конце 1977 года на большом гала-концерте в Вавре Джо Дассену был вручён приз «Золотой диск» за этот и последующий альбом. Один из поклонников творчества Джо Дассена писатель-фантаст Д. Скирюк написал, что альбом «искрится волшебством высшей пробы» и «буквально спас Дассена от забвения».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 Рецензия на альбом на сайте recensent.ru

Альбомы Джо Дассена
Альбомы на французском языке